EVC steht als Abkürzung für:

 Electric Vehicle Company (E.V.C.), US-amerikanischer Elektromobilhersteller
 Ellis-van-Creveld-Syndrom, eine Erbkrankheit
Essential Video Coding, ein Verfahren zur Videokodierung, das einen offiziellen Standard der MPEG darstellt
 European Vinyls Corporation, eine Chemiefirma, heute Ineos ChlorVinyls
 European Vital Computer, ein sicherer Computer im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS

Abkürzung